Příjmení Kroner (Kronerová), Króner (Krónerová) nosí více osobností:

 Ján Kroner (1927–1986) – slovenský herec, otec Janka, bratr Jozefa a Ľudovíta
 Janko Kroner (* 1956) – slovenský herec, syn Jána, otec Jakuby
 Jakub Kroner (* 1987) – slovenský herec-režisér, syn Janka, vnuk Jána, synovec Jozefa a Ľudovíta
 Jozef Kroner (1924–1998) – slovenský herec, bratr Jána a Ľudovíta, manžel Terézie, otec Zuzany
 Ľudovít Kroner (1925–2000) – slovenský herec, bratr Jána a Jozefa, strýc Janka, prastrýc Jakuby
 Terézia Hurbanová-Kronerová (1924–1999) – slovenská herečka, manželka Jozefa, matka Zuzany
 Zuzana Kronerová (* 1952) – slovenská herečka, dcera Jozefa a Terezy, neteř Jána a Ľudovíta, sestřenice Janka, teta Jakuby